Коморы принимал участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где их представляли 3 спортсмена в двух видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Комор несла Ахамада Фета, а на церемонии закрытия — Маулида Даруш.

На летних Олимпийских играх 2012 Коморы вновь не сумели завоевать свою первую олимпийскую медаль. Знаменосец Ахамада Фета стала единственной в команде Комор кто выступал на Олимпийских играх второй раз, все остальные участвовали впервые.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Женщины

Примечания

Ссылки 

 

Коморы
Годы на Коморах